Diverses églises de France sont consacrées à l’enfant Cyr de Tarse (saint Cyr) et à sa mère Juliette de Césarée (sainte Julitte), deux martyrs chrétiens du  :

 église Saint-Cyr et Sainte-Julitte d'Acheux-en-Amiénois,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte d'Ambon,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte d'Anet,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte d'Aubas,
 église Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Berrieux,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Canac,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Canohès,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Cormicy,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Duneau,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte d'Écuelles,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte d'Escurolles,
 église Saint-Cyr et Sainte-Julitte d'Étreillers,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Greffeil
 église Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Guyencourt,
 Herbignac#église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte d'Herbignac,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Jarzé,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de La Pannonie,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de L'Épine-aux-Bois,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte des Mathes,
 cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Nevers,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte d'Origny-en-Thiérache,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Pont-de-Metz,
 église paroissiale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Prunelli-di-Casacconi,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Saint-Cyr-en-Arthies,
 église Saint-Cyr-Sainte-Julitte de Saint-Cyr-en-Retz,
 église Saint-Cyr-Sainte-Julitte de Saint-Cyr-la-Roche,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Saint-Cyr-la-Rosière,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Saint-Cyr-le-Gravelais,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Saint-Cyr-les-Colons,
 église Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Saint-Cyr-sur-Loire,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Savoyeux,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte des Sièges,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Vaucelles,
 église Saint-Cyr-Sainte-Julitte de Villejuif,
 église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Volnay.

Voir aussi 
 Variante moins répandue : 
 Autre variante : « église Sainte-Julie et Saint-Cyr » comme l'église Sainte-Julie et Saint-Cyr de Saint-Xist